Altmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Altmaier (* 1998), deutscher Tennisspieler
 Jakob Altmaier (1889–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Altmaier (* 1958), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Altmayer 
 Altmeier
 Altmeyer